Гірчиця — приправа.
 Гірчиця — рід олійних рослин родини Капустяні.

Див. також 
 Горчиця
 Гірчичник
 Гірчичне зерно